CDS eller CDs kan syfta på:

 CDS – en musiksingel utgiven på en CD, se CD-singel 
 CDS – ett finansiellt kontrakt mellan två motparter, se Credit default swap
 CDS – ett franskt astronomiskt forskningsinstitut, se Centre de Données astronomiques de Strasbourg
 CDS – ett digitalt ljudsystem för biografer, använt 1990–1992, se Cinema Digital Sound
 CDS-PP – ett högerparti i Portugal,, se Centro Democrático e Social – Partido Popular
 CdS-mätare – ett elektriskt motstånd som minskar sin resistans med det mot cellen infallande ljusflödet